Flag (bandiera in lingua inglese) può riferirsi a:

Informatica 
Flag – variabile che può assumere solo due stati

Televisione 
 F.L.A.G. – Foundation for Law and Government, la fondazione immaginaria della serie televisiva Supercar. La fondò Wilton Knight per perseguire gli ideali di giustizia e solidarietà.

Musica 
Flag – album di James Taylor del 1979
Flag – album degli Yello del 1988

Pagine correlate 
 Flags